Denumirea de Țar Asen se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Țar Asen, un sat în comuna Pazardjik, regiunea Pazardjik;
 Țar Asen, un sat în comuna Alfatar, regiunea Silistra;
 Țar Asen, un sat în comuna Popovo, regiunea Tărgoviște.